Zarośle bezeichnet Dörfer in Polen:
 Zarośle (Bobrowo) (dt. Rosenhain), Dorf der Gmina Bobrowo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Brodnicki
 Zarośle (Rogóźno) (dt. Sarosle), Dorf der Gmina Rogóźno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Grudziądzki
 Zarośle (Śliwice) (dt. Sarosle), Weiler der Gmina Śliwice in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Tucholski
 Zarośle (Stawiguda), Siedlung der Gmina Stawiguda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Olsztyński, bis 1945: Klein Stabigotten, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Zarośle (Zbiczno), Weiler der Gmina Zbiczno in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Powiat Brodnicki